Cacciatore est un nom de famille porté par :

 Fabrizio Cacciatore (1986-), footballeur italien ;
 Giacomo Cacciatore (1967-), écrivain, journaliste et scénariste italien ;
 Lorena Cacciatore (1987-), actrice italienne.

Voir aussi 
 Poulet à la cacciatore

Homonymie de patronyme